Серге́й Кузмич Вага́нов (1 июля 1985, Большое Мурашкино, Горьковская область, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник СДЮСШОР № 8 города Нижний Новгород. Первая профессиональная команда — «Локомотив-НН». После нижегородского «Локомотива» 2,5 года отыграл за «Мордовию», с которой в 2006 году вышел в Первый дивизион. В середине 2008 года возвращается в Нижний Новгород, где выступает за одноимённый клуб. В сезонах 2010 и 2011/12 клуб занимает 3-е место и однажды участвует в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу с местной «Волгой». После потери «горожанами» профессионального статуса переходит в «Волгу», за основной состав которой так и не сыграв, на правах аренды отправляется в «Ротор». По окончании полугодовой аренды возвращается в «Волгу», но поняв, что тренерский штаб на него не рассчитывает, разрывает контракт и возвращается в «Ротор». Перед новый сезоном возвращается в «Мордовию», но практически сразу получает травму — разрыв крестообразных связок, из-за чего пропустил почти весь сезон. В первой половине сезона 2014/15 выступал за «Луч-Энергию». Зимой 2015 года пополнил ряды «Балтики». 8 июля 2015 года подписал контракт с клубом «СКА-Энергия». С 2016 года выступал за «Олимпиец».

Статистика

Достижения 
 Победитель первенства ФНЛ: 2013/14
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ (2): 2010, 2011/12
 Победитель зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона: 2017/18
 Серебряный призёр зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона: 2006
 Бронзовый призёр зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона: 2008

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Муром»